Широнин — фамилия. Известные носители:
 Широнин, Константин Ильич (1912—2003) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Широнин, Пётр Николаевич (1909—1968) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Широнина, Валентина Ивановна (1942—2020) — советская и российская актриса театра и театральный педагог, заслуженная артистка РСФСР (1978).